Маркус Плинио Динис Пайшао (; 1 августа 1987, Витория) — бразильский футболист, центральный защитник клуба «Хапоэль Умм-эль-Фахм».

Карьера 
Маркус Динис — воспитанник клуба «Кашиас» (Витория). Он провёл там 4 года, прежде чем перешёл в молодёжный состав «Васко да Гамы». Затем играл за молодёжку «Витории» (Салвадор) и вновь за «Кашиас». В конце 2004 года Динис подписал контракт с «Миланом», где играл за Примаверу.

В 2007 году Динис был отдан в аренду клубу серии С1, «Монца», за которую провёл 13 матчей и забил 1 гол. Летом 2008 года Динис был куплен клубом серии В, «Ливорно», который выкупил 50 % прав на игрока. В январе 2009 года Динис был арендован клубом «Кротоне».

В июне 2009 года «Милан» выкупил Диниса у «Ливорно», отдав клубу Романо Пертиконе. Однако позволили Динису выступать за «Ливорно», на правах аренды за 150 тыс. евро. 23 августа 2009 года Динис дебютировал в матче серии А против «Кальяри»; игра завершилась со счётом 0:0. Сам игрок говорил: «Я приехал в Европу ради того, чтобы играть в „Милане“ и хочу играть в этой команде. Сейчас я не могу отвлекаться и думать останусь ли в „Ливорно“ или вернусь в „Милан“, так как перед нашей командой стоит задача остаться в Серии А и все мои мысли только об этом».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на tuttocalciatori.net
 Профиль на emozionecalcio.it
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Эйпен»
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Лозанна»
Игроки ФК «Хапоэль Ирони» Кирьят-Шмона
Игроки ФК «Маккаби» Петах-Тиква